Liwā' Kufranjah (arabiska: لواء كفرنجة) är ett departement i Jordanien.   Det ligger i guvernementet Ajlun, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Amman.

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Ajlun (guvernement)